Louis Kuehn peut désigner :
 Louis Kuehn (1834-1885), policier français ;
 Louis Kuehn (1901-1981), plongeur américain ;
 Louis Kuehn (1922-2008), prélat français.